Moderna může znamenat:
 moderna – název pro moderní směry v umění, filosofii, atd.
 Moderna (firma) – americká biotechnologická a farmaceutická společnost
 Vakcína Moderna proti covidu-19